Teatre Olímpia (Barcelona, Paral·lel, 1903)
 Teatre Circ Olympia (Barcelona, Ronda de Sant Pau)
 Edifici Olympia, teatre de València
 Teatre Olímpia (1912-14) o Pompeia (music-hall)
 Olympia (París)
 Teatro Olimpia d'Osca (Aragó)